Pacholík je příjmení více osob:

 Bob Pacholík (* 1947) – český fotograf
 Michal Pacholík (* 1982) – český fotbalista
 Ladislav Pacholík (1903–1966) – český stavební inženýr